

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Bąkowiec – część miasta Sędziszów
 Bąkowiec – kolonia wsi Mysłaków w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Bąkowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica
 Bąkowiec – część wsi Cieniawa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Bąkowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Garbatka-Letnisko

Inne 
 Bąkowiec – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym